Трабельси () — арабская фамилия.

Известные носители:
 Трабельси, Мохамед (род. 1968) — тунисский футболист.
 Трабельси, Сабер (род. 1984) — тунисский футболист.
 Трабельси, Сами (род. 1968) — тунисский футболист.
 Трабельси, Хатем (род. 1977) — тунисский футболист.
 Трабельси, Лейла (род. 1957) — бывшая первая леди Туниса.